Anton av Brabant eller Anton av Burgund, född augusti 1384, död 25 oktober 1415 i Azincourt i Saint-Pol, var en burgundisk hertig och greve. Han blev tillfångatagen under slaget vid Azincourt och avrättades på Henrik V:s order.

Familj 

Anton gifte sig först med Johanna av Saint-Pol den 21 februari 1402 i Arras och tillsammans fick de två barn:

 Johan IV (11 juni 1403 – 17 april 1427), hertig av Brabant och greve av Hainaut
 Filip I (25 juni 1404 – 4 augusti 1430), hertig av Brabant och greve av Saint-Pol

Två år efter Johannas död, den 16 juli 1409 gifte han om sig med Elisabet av Görlitz i Bryssel. De fick också två barn:

 Vilhelm (2 juni 1410 – 10 juli 1410)
 okänt namn (född och död 1412)

Anfäder

Referenser 

 

Födda 1384
Avlidna 1415
Män
Fransk adel
Hertigar av Brabant
Personer som stupat i strid
Personer under 1400-talet